Шатхай () — вьетнамский топоним:
 Шатхай — уезд в провинции Контум.
 Шатхай — город в уезде Шатхай, провинция Контум.